Хаш — рідка гаряча страва, різновид супу.
 Хаш — український рок-гурт.